Jacques Dubois kan syfta på bland andra:

* Jacques Dubois (1478-1555), fransk anatom.
 Jacques Dubois (1693-1763), fransk ebenist.
 Jacques Dubois (född 1933), belgisk professor i modern fransk litteratur och litteratursociologi.
 Jacques-Émile Dubois (1920-2005), fransk kemist.